Dehors est le contraire de dedans.

Dehors peut aussi désigner :
 Laurent Dehors (1964-), saxophoniste français ;
 Dehors, album de Mano Solo sorti en 2000 ;
 Dehors, court métrage réalisé par Hélier Cisterne, sorti en 2003 ;
dehors, les ouvrages extérieurs en fortification bastionné.
Homonymie de titre